Stoclet peut faire référence à :
 Adolphe Stoclet (1871-1949), financier bruxellois et amateur d'art renommé.
 Arthur Stoclet (1856-1943), ingénieur français des ponts et chaussées. 
 Palais Stoclet, à Bruxelles.
 Frise Stoclet, mosaïques de Gustav Klimt.

Homonymie de patronyme